Molekulska formula -{C22H26N2O4}- se može odnositi na:

 Akuamin
 Tofizopam
 Aspidofitin
 Minovincin